Die Western & Southern Open 2012 waren ein Tennisturnier der WTA Tour 2012, welches vom 13. bis 19. August 2012 in Mason bei Cincinnati ausgetragen wurde. 

Die Vorjahressiegerin im Einzel war Marija Scharapowa, die allerdings dieses Jahr das Turnier nicht gespielt hat. Im Doppel waren Vania King und Jaroslawa Schwedowa die Titelverteidigerinnen. Sie waren in diesem Jahr als Nummer drei gesetzt, zogen aber zurück und traten nicht zur Titelverteidigung an. Siegerin im Einzel wurde Li Na, die im Finale Angelique Kerber mit 1:6, 6:3, 6:1 besiegte. Im Doppel gewann die tschechische Paarung Andrea Hlaváčková / Lucie Hradecká gegen Katarina Srebotnik / Zheng Jie mit 6:1, 6:3.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz besteht aus 55 Spielerinnen, jenes der Doppelkonkurrenz aus 28 Paarungen. Die neun topgesetzten Spielerinnen im Einzel sowie die vier topgesetzten Paarungen im Doppel erhalten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Ausgespielt wurden zwölf Qualifikantenplätze für das Einzel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 
 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Mason (Ohio)